Die Abkürzung KNK steht für:
 Kompakte Natriumgekühlte Kernreaktoranlage Karlsruhe, ein Brutreaktor auf dem Gelände des Forschungszentrums Karlsruhe, der 1991 stillgelegt wurde.
 Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, Zusammenschluss bedeutender Museen, Sammlungen und Archive in den neuen Bundesländern (Ostdeutschland)
 KNK (Band) eine südkoreanische Boyband, die im März 2016 debütierte.

KN-K steht für:
 , ISO-3166-2-Code der zu St. Kitts und Nevis gehörenden Insel

KNK